Чемпіонат Португалії з футболу 1998—1999 — 65-ий сезон португальського Прімейра Дивізіону. Чемпіонський титул вп'яте поспіль здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бейра-Мар взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Португалії 1998—1999.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Португалії на soccerway 
 Чемпіонат Португалії на rsssf 

1998—1999
Португалія
Португалія
1998 у португальському спорті
1999 у португальському спорті